Корнелия Полит(-Эмбахер) (; ) — восточно-германская пловчиха, чемпионка и призёр чемпионатов Европы, призёр летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, рекордсменка Европы.

Карьера 
На Олимпиаде в Москве выступала в плавании на 200 метров на спине. В этой дисциплине весь пьедестал заняли спортсменки ГДР, а Полит заняла второе место с результатом 2:13,75 с, опередив соотечественницу Биргит Трайбер (2:14,14 с) и уступив другой спортсменке из ГДР, олимпийской чемпионке Рике Райниш, финишировавшей с мировым рекордом (2:11,77 с).

27 августа 1983 года на чемпионате Европы в Риме Полит завоевала золотую медаль в плавании на 200 метров баттерфляем, установив при этом континентальный рекорд (2:07,82 с), который был побит только в 2000 году. На этом же чемпионате она завоевала ещё одну награду — серебро в плавании на 100 метров баттерфляем (1.00,92 с).

Примечания 

Пловцы ГДР
Пловцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Рекордсмены Европы по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию